O slalom gigante feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputado no Whistler Creekside entre 24 e 25 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados 

Slalom gigante feminino